

Botanique 
 Galea, lobe supérieur d'une orchidée

Cobayes 
 Galea, nom scientifique des cobayes à dent jaunes :
 Galea flavidens
 Galea monasteriensis
 Galea musteloides, le cobaye belette
 Galea spixii

Objet 
 Galea, Casque gréco-romain 
Galea sottile, une galère

Patronyme 
 Galea, nom de famille notamment porté par :
 Mario Galea (né en 1962), homme politique

Toponyme 
 Parc Galea, Musées et jardins de Taglio-Isolaccio (Corse)

Notes et références 

Homonymie de patronyme maltais